Кардонель, Жан (Jean Cardonnel; 1921—2009) — французский писатель-теолог.
 Ле Кардонель, Луи (Louis Le Cardonnel; 1862—1936) — французский священник и поэт.